Tire (district), Turks district in de provincie İzmir
Tire Me, single van Rage Against the Machine uit 1996
Bandensoort: 
Whitewall tire
Run-flat tire